Габринец Михаил Максимович (10 июня 1911, ст. Стайки, Витебская область — 19 мая 1942, д. Гора, Калининская область) — лётчик-истребитель, командир авиационной эскадрильи, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Михаил Габринец родился на станции Сайки 10 июня 1911 года. По национальности белорус. После окончания  7 классов общеобразовательной школы работал наладчиком на заводе. После мастером и помощником начальника цеха.  В ряды Рабочей-Крестьянской Красной Армии вступил в августе 1933 года. Проходил обучение в 7-й Сталинградской военной авиационной школе летчиков. Воевал в период с 1939 по 1940 года в советско-финляндской войне. 

В сентябре 1941 года во время выполнения боевого задания по прикрыванию наземных войск у станции Мга-Синявино, старший лейтенант 159 истребительной авиационной эскадрильи был во главе звена. При атаке шестью самолетами противника Ме-109, приняли неравный бой. Меткой очередью Габринцем был сбит один из Ме-109, в том время как другие самолеты вышли из боя. После успешной атаки, летчик был атакован  семью самолетами Ме-110. Вступил в бой самостоятельно, оставшимися патронами сбил один из Ме-110, который разбился в районе Путилово. В этот момент на него в атаку пошел другой Ме-110, и Габринец прямым ударом протаранил врага. За тем как рассыпался самолет противника и как на фюзеляж был посажен лётчиком самолет в расположении своих войск, наблюдал главврач Красной Армии — академик Бурденко. 

В мае 1942 года капитан М. М. Габринец погиб при столкновении самолетов, управляя «Харрикейном». 

Похоронен в братской могиле в деревне Гора Калининской области.

Награды 

 Орден Ленина  (26.02.1942)
 Орден Красного Знамени (04.06.1942)
 Представлен к званию Герой Советского Союза

Литература 

 ЦАМО, ф. 159 иап, оп. 299460, д. 1, л. 10.
 ЦАМО, личное дело №450740.
 Иноземцев И.Г. Воздушные тараны в небе Ленинграда. - Л.: "Знание", 1970. - С. 29-30.
 Иноземцев И.Г. Тараны в северном небе. - М.: Воениздат, 1981. - С. 56-57.
 На грани возможного. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: "Лимб", 1993. - С. 395-396.
 Авиация и космонавтика. - 1977. - №1. - С. 19.
 История СССР. - 1976. - №4. - С. 108.
 Зимин Г. В. Истребители. — М.: Воениздат, 1988.

Ссылки 
Картотека награждений

159-й истребительный авиационный полк

Примечания

Лётчики Великой Отечественной войны